Готтлибен — община в Швейцарии, в кантоне Тургау.
 Готтлибен — средневековый замок, расположенный на берегу так называемого Озёрного Рейна.

См. также 
 Готтлиб